Osoby o tym nazwisku:
 Andrzej Stanisław Mostowski – polski matematyk
 Ignacy Mostowski – polski specjalista w dziedzinie ogrzewnictwa
 Janusz Mostowski – polski rolnik, działacz społeczny, poseł na Sejm
 Józef Mostowski – polski szlachcic, poseł na Sejm
 Henryk Mostowski – polski prawnik, sędzia, oficer i urzędnik samorządowy
 Marcin Mostowski – polski filozof i logik
 Paweł Michał Mostowski – polski urzędnik staropolski i oficer
 Tadeusz Antoni Mostowski – polski literat, publicysta, polityk, wydawca, krytyk literacki i urzędnik państwowy
 Tadeusz Mostowski – polski matematyk
 Zygmunt Mostowski – polski dziennikarz, literat, urzędnik konsularny

Inne:
 rejon mostowski – rejon w zachodniej Białorusi, w obwodzie grodzieńskim
 Mostowski Hrabia – polski herb hrabiowski, odmiana herbu Dołęga